Virieu ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Val-de-Virieu im Département Isère
 mit dem Ortsteil Virieu (Isère)
 Virieu-le-Grand im Département Ain
 Virieu-le-Petit im Département Ain